Buta bezeichnet:

 eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo, siehe Buta (Stadt)
 ein Dorf im Kreis Olt (Rumänien), siehe Buta (Olt)
 ein Dorf im Kreis Argeș (Rumänien), siehe Buta (Argeș)
 einen Musikstil in Brasilien, siehe Buta (Musik)

Buta ist der Familienname folgender Personen:
 Aurélio Buta (* 1997), angolanisch-portugiesischer Fußballspieler
 George Buta (* 1993), rumänischer Biathlet und Skilangläufer
 Sorin Buta (* 1961), rumänischer Ingenieur, Sportfunktionär und Politiker
 Urige Buta (* 1978), norwegischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Butta
 Buda (Begriffsklärung)
 Budda